Thomas Butler of Cahir (zm. 1476) – irlandzki arystokrata
 Thomas Butler (1426-1515) – irlandzki arystokrata, 7. hrabia Ormonde
 Thomas Butler (zm. 1558) – irlandzki arystokrata, 1. baron Cahir, syn Thomasa
 Thomas Butler (1531-1614) – irlandzki arystokrata, 10. hrabia Ormonde
 Thomas Butler (1568-1627) – irlandzki arystokrata, 2. baron Cahir (2. kreacji)
 Thomas Butler – irlandzki arystokrata, 3. baron Cahir, syn 2. barona
 Thomas Butler (1634–1680) – irlandzki polityk i arystokrata, 6. hrabia Ossory, gubernator Tangeru
 Thomas Butler (1683–1719) – irlandzki arystokrata, 6. wicehrabia Ikerrin
 Thomas Butler (1785-1847) – amerykański polityk z Luizjany
 Thomas B. Butler (1806-1873) – amerykański polityk z Connecticut
 Thomas S. Butler (1855-1928) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 Thomas Butler (1875-1937) – australijski polityk 
 Thomas Butler (1871-??) – brytyjski przeciągacz liny, wicemistrz olimpijski
 Charles Thomas Butler (ur. 1932) – amerykański bobsleista, mistrz świata w bobslejach czwórkach
 Thomas Butler (ur. 1981) – irlandzki piłkarz

Zobacz też